Rooiermolen (Diepenbeek), een watermolen op de Stiemerbeek te Diepenbeek
Rooiermolen (Opitter), een watermolen op de Itterbeek te Opitter